Wilhelm Tell kan henvise til:

 Wilhelm Tell - fiktive person fra Schweiz' løsrivelse og selvstændighed
 Wilhelm Tell (film) - dansk kortfilm fra 1909
 Wilhelm Tell (dokumentarfilm) - dansk dokumentarfilm fra 1952 instrueret af Alice O'Fredericks og Lau Lauritzen Jr..